A604 steht für:
 Niederösterreich (Boot), ehemaliges Patrouillenboot des österreichischen Bundesheers
 Autobahn 604 in Belgien